Kluski, un plat polonais.

Toponymes 
En Pologne, Kluski désigne :
 Kluski, un village du powiat de Wieluń,
 Kluski, un village du powiat de Wieruszów.

Homonymie de toponyme